Ferrarese ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Ferrarese del Bene (1759–nach 1803), italienische Opernsängerin
 Ercole Ferrarese (um 1450–1496), italienischer Maler, siehe Ercole de’ Roberti
 Paolo Ferrarese (16./17. Jh.), italienischer Komponist